Brückenwirt ist der Name folgender Gastbetriebe:

 Brückenwirt (Neustift) in Neustift bei Brixen in Südtirol
 Brückenwirt (Pullach im Isartal) in Pullach in Bayern